25. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim odbyły się w Hafjell i w Lillehammer w dniach 2−7 września 2014.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2014 w kolarstwie
2014 w Norwegii
Kolarstwo w Norwegii
Sport w Lillehammer